Октябрьское восстание в Вене 1848 года () — последнее восстание Австрийской революции в 1848 году.

В сентябре 1848 года в Австрии революция пошла на спад, тогда как в Венгрии под влиянием угрозы со стороны армии Елачича начался новый подъем. В Пеште был сформирован Комитет обороны во главе с Лайошем Кошутом, который стал центральным органом революции. Венгерской армии удалось разбить хорватов и австрийские отряды. Победы венгров вызвали активизацию революционного движения в Вене. 

3 октября был опубликован манифест императора о роспуске венгерского Государственного собрания, отмене всех его решений и назначении Йосипа Елачича наместником Венгрии. На подавление венгерской революции было решено отправить часть венского гарнизона, что вызвало взрыв возмущения в Вене. 

6 октября организация академический легион (радикально настроенные студенты) заведений разобрали железнодорожные рельсы, ведущие к столице, не дав возможность организовать отправку солдат в Венгрию. В городе вспыхнули беспорядки. На сторону восставших перешли и некоторые военные. На восстановление порядка были посланы правительственные войска, которые были разбиты рабочими венских предместий. Австрийский военный министр Теодор фон Латур был повешен. Шайки мятежников направились к центру города, где развернулись столкновения с национальной гвардией и правительственными войсками. Восставшие захватили цейхгауз с большим количеством оружия. Император и его приближенные бежали из столицы в Оломоуц. Рейхстаг Австрии, в котором остались лишь радикальные депутаты, принял решение о создании Комитета общественной безопасности для противостояния реакции и водворения порядка в городе, который обратился к императору с призывом отменить назначение Елачича наместником Венгрии и даровать амнистию.

Первоначально Октябрьское восстание в Вены было стихийным, центральное руководство отсутствовало. 12 октября во главе национальной гвардии встал Венцель Мессенхаузер, который создал генеральный штаб революции с участием Юзефа Бема и лидеров Академического легиона. По инициативе Бема были организованы отряды мобильной гвардии, включавшие вооруженных рабочих и студентов. 

Тем временем комендант Вены, граф Ауэрсперг обратился за помощью к Елачичу. Это вызвало новое восстание и изгнание правительственных войск и Ауэрсперга из столицы. Однако войска Елачича уже подошли к Вене и 13—14 октября попытались ворваться в город, но были отбиты. Венские революционеры обратились к Венгрии с просьбой о помощи. После некоторого колебания Кошут согласился оказать помощь Вене и направил одну из венгерских армий к австрийской столице. В Вену также прибыли отряды добровольцев из Брно, Зальцбурга, Линца и Граца. 

19 октября венгерские войска разбили армию Елачича и вступили на территорию Австрии. Однако к этому времени Вена уже была осаждена 70-тысячной армией фельдмаршала Виндишгреца. 

22 октября рейхстаг Австрии покинул столицу, а на следующий день Виндишгрец предъявил ультиматум о безоговорочной капитуляции и начал артиллерийский обстрел города. 26 октября правительственные войска ворвались в Вену в районе Дунайского канала, но были отбиты отрядами Академического легиона. 

28 октября был захвачен Леопольдштадт и бои перенесены на улицы столицы. 30 октября состоялось сражение между имперскими и венгерскими войсками на подступах к Вене, у Швехата, в которой венгры были полностью разбиты и отступили. Это означало крах надежд защитников Вены. На следующий день имперские войска вступили в столицу.

См. также 
 Революция 1848—1849 годов в Австрийской империи
 Феннер фон Феннеберг, Даниэль

Ссылки 
 Энгельс Ф. Венское восстание
Революции 1848—1849 годов
Революции в Австрии
1848 год в Австрии
История Вены
Октябрь 1848 года